Nomi Sunrider es un personaje perteneciente al universo de ficción de Star Wars.

Fue un Caballero Jedi en los tiempo de la Antigua República, unos 4,000 años antes de la Batalla de Yavin. Quedó viuda  de su marido Andur Sunrider quien fue asesinado por los esbirros de Bogga el Hutt cuando le intentaban robar unos cristales que éste lleva al Maestro Thon. Ella usó entonces el Sable Láser de su marido para matar a varios de sus atacantes, ante lo que el resto huyó sin lograr su objetivo. Nomi quedó desolada. Sola y con una hija de pocos meses, Vima Sunrider, no sabía que hacer. Cogió los cristales y se los llevó al maestro Thon quien, tras ver el dolor de Nomi y su conexión con La Fuerza decidió entrenarla como Jedi. Nomi llegó a ser una gran Jedi con gran dominio de la fuerza. Rara vez usaba su sable láser y con el tiempo se convirtió en un gran Maestro Jedi.

Véase también 
 Star Wars

Personajes Jedi de Star Wars